«Икота» () — кинофильм Дьёрдя Пальфи, снятый в 2002 году. В сюжете фильма частично использована история отравительниц из деревни Надьрев.

Сюжет 

Современная Венгрия, нищая аграрная деревня. Женщины методично убивают старых, больных мужчин, подсыпая им яд. Молодой милиционер начинает подозревать, что участившиеся смерти неслучайны. На лавочке у дома сидит старый, испещрённый морщинами одинокий старик и икает.

За всё время фильма не произносится практически ни одной фразы.

Художественные особенности 
Фильм венгерского дебютанта Дьёрдя Пальфи заслужил 19 номинаций, из которых получил 16 призов. Название фильма происходит от Hukk  — слово, обозначающее звук при икоте (дословно «ик»). Фильм начинается с икоты в одном отдельно взятом венгерском селе, а заводит нас в тёмные дебри человеческой души, в основе фильма лежат реальные убийства, имевшие место в долине реки Тиссы в первой половине XX века.

Изобретательность Пальфи заключается в том, что, поскольку в фильме в основном слышатся простые звуки деревенской жизни, всё внимание зрителя концентрируется в конце на свадебной песне девушек, которая, на самом деле, оказывается гимном белладонне — как средству приручения своенравных мужей. Наконец, поскольку диалог в фильме отсутствует, особое значение имеет визуальный ряд картины. В этом смысле Пальфи выступает как ученик таких мастеров видеоряда в венгерском кино, как Миклош Янчо и Иштван Сабо. Первый любил в фильмах движение, второй — костюмы. У Пальфи есть и то, и другое в правильном сочетании.

Критика 
На сайте агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 100 %, основанный на 33 рецензиях со средним баллом 8,7/10. На сайте Metacritic рейтинг фильма 77 из 100, основанный на 19 рецензиях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы Дьёрдя Пальфи
Фильмы Венгрии 2002 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Дебютные фильмы кинорежиссёров